Далабай (, до 1993 г. — Братолюбовка) — аул в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Далабай» со статусом сельского округа.  

 Код КАТО — 115441100.
 Код КАТО административной единицы — 115441000.

География 
Аул расположен на берегу реки Ишим, в 33 км на северо-восток от центра района города Державинск. 

Административно аул граничит: 

 на востоке с Жаксынским районом,
 на юге с Нахимовским сельским округом,
 на западе со селом Тассуат,
 на северо-западе и севере со селом Тасоткель.

Улицы 

 переулок Оспанова,
 ул. Абая,
 ул. Ленина,
 ул. Московская,
 ул. Юрия Гагарина

Ближайшие населённые пункты 

 село Баранкуль в 6 км на юго-востоке,
 село Нахимовка в 13 км на юго-западе,
 село Кумсуат в 20 км на востоке.

История 
28 ноября 1905 года мирским приговором переселенцев в большинстве из Херсонской губернии Малороссии, Далабай переименован в поселение "Братолюбовское". С началом коллективизации на селе крестьяне организовали колхоз "Новый путь-2", а местное население "Өмірлік". В 1938 году в селе была центральная усадьба совхоза "Чулаксандыкский". В октябре 1950 года колхозы вошли в состав укрупненного колхоза им. Жданова. С января 1951 года в составе более укрупненного колхоза им. Калинина. В разное время была фермой № 5 совхоза "Терсаканский", № 3 совхоза "Баранкульский" . В период освоения целинных и залежных земель колхозы влились в совхоз "Баранкульский". В селе одноименный совхоз "Братолюбовский" организован в 1972 году, просуществовавший до приватизации 1991 года.

Население 
В 1989 году население аула составляло 910 человек (из них казахов 68%).

В 1999 году население аула составляло 898 человек (430 мужчин и 468 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 365 человек (193 мужчины и 172 женщины).

Примечания 

 

 

Населённые пункты Жаркаинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана